Томас Маріо Гаас (, [ˈtɔmi ˈhaːs], відоміший в українській спортивній пресі як Томмі Хаас) — німецький тенісист, олімпійський медаліст.

Срібну олімпійську медаль Гаас виборов на Сіднейській олімпіаді 2000 року, де поступився у фіналі росіянину Євгену Кафельнікову.

Хоча Гаас мав у тенісі довгу кар'єру й підіймався на другу сходинку рейтингу ATP, він жодного разу не грав у фіналі турніру Великого шолома, правда, чотири рази грав у півфіналах. Він грав у фіналі Grand Slam Cup 1999 року.

Значні фінали

Олімпіади

Одиночний розряд: 1 срібна медаль

Фінали турнірів Мастерс 1000

Одиночний розряд: 2 (1–1)

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Німецькі тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Німецькі емігранти до США
Олімпійські медалісти з тенісу
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Спортсмени з Флориди
Тенісисти на Кубку Гопмана